Клек може да се отнася за:
 Клек – вид бор
 Клек (планина) – планина в Хърватия
 Клек (спортен термин) – физическо упражнение. Клякане със или без допълнителна тежест.